Map of the Soul: Persona — шестой мини-альбом южнокорейского бойбенда BTS. Был выпущен 12 апреля 2019 года лейблом Big Hit Entertainment. Релиз стал первым альбомом группы с момента выхода сборника в августе 2018 года, и также вышел в преддверии стадионного тура, стартовавшего в мае.

Предпосылки и релиз 
Впервые вступительное видео, презентующее название грядущего альбома, было показано во время выступления BTS на Mnet Asian Music Awards в Гонконге в декабре 2018 года. Анонс релиза состоялся в полночь 12 марта 2019 года, и было объявлено название — Map of the Soul: Persona. Альбом ознаменует начало новой серии в карьере группы, подобно The Most Beautiful Moment in Life (2015—2016) и Love Yourself (2017—2018).

27 марта был представлен камбэк-трейлер «Persona», исполненный АрЭмом. Редактор популярного портала Refinery29, Натали Морин описала композицию как «яркую, динамичную песню» и «указывающую на темы взросления и самоопределения группы». 1 апреля BTS представили сразу две версии концепт-фото: первая версия показывала участников, играющих в фото будке; вторая раскрывала стороны личности каждого из них. 3 апреля были представлены третья и четвёртая версии концепт-фото: третья запечатлела участников с розами; четвёртая оформлена в элегантном стиле — участники одеты в костюмы, носят украшения и играются с виноградом или клубникой.

В полночь 8 апреля был представлен тизер видеоклипа «작은 것들을 위한 시 (Boy With Luv)», снятый при участии американской исполнительницы Холзи 12 апреля в 18:00 по корейскому времени BTS провели специальную трансляцию в V Live, приуроченную к камбэку.

Промоушен 
13 апреля, на следующий день после выхода альбома BTS выступили на популярном американском скетч-шоу Saturday Night Live.

Коммерческий успех 
Предзаказ альбома был открыт на следующий день после его анонса, 13 марта, и за первые пять дней составил более 2,6 миллиона копий. Таким образом, BTS побили свой собственный рекорд по предзаказам и обновили его среди всех корейских артистов. 11 апреля, за день до официального выхода альбома было объявлено, что предзаказы составили более 3 миллионов копий.

Сингл «작은 것들을 위한 시 (Boy With Luv)» получил статус «Realtime All-Kill», став № 1 во всех южнокорейских чартах реального времени. Оставшиеся композиции с альбома оккупировали топ-10 чарта MelOn.

Map of the Soul: Persona стал № 1 в более 80 странах мира, а сам сингл возглавил iTunes более 60 стран.

Трек-лист 
Информация взята из физической версии альбома.

Чарты

Еженедельный чарт

Итоговый чарт

Сертификации и продажи

Примечания 

Альбомы 2019 года
Альбомы BTS
Альбомы на корейском языке
Альбомы, возглавлявшие Billboard 200
Мини-альбомы IRIVER
Альбомы, возглавлявшие UK Albums Chart